Emmanuel Ofosu Yeboah – atleta e attivista ghanese
 Lawrence Henry Yaw Ofosu-Appiah – accademico ghanese
 Phil Ofosu-Ayeh – calciatore ghanese, difensore
 Reagy Ofosu – calciatore tedesco, di origini ghanesi, attaccante
 Samuel Ofosu-Ampofo – politico ghanese